Јокиво има више значења:

 Јокиво (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Јокиво (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Јокиво, Сан Франсиско де Јокиво (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику